Dolores Agnes Fuller (South Bend, 10 de março de 1923 - Las Vegas, 9 de maio de 2011) foi uma atriz e compositora norte-americana.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos